Trípoli (; "três cidades") pode referir-se a:

Geografia

Cidades 
 Trípoli — capital da Líbia
 Trípoli (Líbano) — segunda maior cidade do Líbano
 Trípoli (distrito) — no Líbano
 Trípoli (Grécia) — capital da unidade regional da Arcádia
 Trípoli (Frígia) — antiga cidade também conhecida como Neápolis ou Apolônia ou Trípoli no Meandro (Tripolis ad Maeandrum)
 Condado de Trípoli — um estado cruzado fundado por Raimundo IV de Toulouse

Outros usos 
 Asteras Tripolis — clube de futebol da Grécia
 Trípoli (filme) — filme de 1950

Desambiguações de topônimos